A rövidpályás gyorskorcsolya a kezdetektől, vagyis 2012 óta szerepel a téli ifjúsági olimpiai játékok programján, ahol két-két egyéni, valamint a nemzetek vegyes váltó versenyszámban hirdettek ifjúsági olimpiai bajnokot.

Versenyszámok

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint 
A játékok története során 32 különböző nemzet rövidpályás gyorskorcsolyázója mérettette meg magát, s mindeközben tizenegy ország képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország mind a három alkalommal indított versenyzőt. A legjobb eredményeket Jászapáti Petra és Liu Shaoang érték el 2016-ban 500 méteren, illetve 1000 méteren, ahol az előző a második, míg az utóbbi a harmadik helyen végzett.

Jegyzetek

Források